Владимир Семёнович Марков:
 Марков, Владимир Семёнович (1841—1917/1918) — священник, настоятель храма Христа Спасителя.
 Марков, Владимир Семёнович (1934—2013) — советский и российский журналист.